Лю́бченко () ― украинская фамилия.

Известные носители 
 Любченко, Андрей Владимирович (род. 1963) — советский и белорусский футболист
 Любченко, Аркадий Афанасьевич (1899—1945) — украинский писатель.
 Любченко, Василий Сергеевич (род. 1952) — советский и российский философ.
 Любченко, Владимир Фёдорович (1886—1955) — российский и советский оперный певец (баритон) и музыкальный педагог.
 Любченко, Геннадий Сергеевич (1944—2007) — советский хоккеист с мячом и хоккеист на траве.
 Любченко, Джейн (род. 1947) — американский учёный-эколог.
 Любченко, Любовь Андреевна (1922—1989) — Герой Социалистического Труда (1971).
  — российская самбистка и дзюдоистка, обладатель Кубка мира по самбо (1994, 1995).
 Любченко, Павел Алексеевич (1895—1954) — Герой Социалистического Труда.
 Любченко, Панас Петрович (1897—1937) — советский государственный деятель, председатель Совнаркома Украинской ССР (1934—1937).